Sondrio peut désigner :
 Sondrio : une commune italienne de Lombardie
 Sondrio : une province italienne
 Sondrio : une station du métro de Milan